Сирия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в восьмой раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль — первую золотую олимпийскую медаль в истории Сирии. Сборная страны состояла из 7 спортсменов (6 мужчин, 1 женщина), которые выступили в соревнованиях по лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, боксу, плаванию и борьбе.

Медалисты

Состав и результаты олимпийской сборной Сирии

Бокс

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1990-е годы в Сирии